THC o tetrahidrocannabinol, principi actiu del cànnabis responsable de la majoria dels efectes terapèutics i psicoactius
 THC o Texas Hippie Coalition, grup de música rock de Denison, Texas
 THC o The History Channel, canal internacional de televisió per cable i satèl·lit
 THC  o circulació termohalina, circulació global de la densitat dels oceans